Raymond Jones o Ray Jones possono riferirsi a:

Ray W. Jones (1855-1919) – politico statunitense
Ray Jones (1909-1967) – politico australiano
Ray Jones (1969) – politico statunitense
Raymond Jones – compositore britannico
Raymond F. Jones (1915-1994) – scrittore statunitense
Raymond Ray-Jones (1886-1942) – artista
Wizz Jones (Raymond Ronald Jones) – musicista britannico
Raymond Jones (1925) – architetto e calciatore australiano
Ray Jones (1947) – giocatore di football americano
Raymond Jones – pugile australiano
Ray Jones (1918-1990) – ciclista britannico
Ray Jones (1921-2008) – calciatore australiano
Ray Jones – calciatore australiano
Ray Jones (1944-2007) – calciatore britannico
Ray Jones (1988-2007) – calciatore britannico
Ray Jones (1926-2000) – politico australiano
Ray Jones – attore statunitense
 pseudonimo di Alistair Taylor